Николай Фаде́ев:
 Фадеев, Николай Александрович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Фадеев, Николай Петрович (род. 1993) — российский футболист.
 Фадеев, Николай Сергеевич (в монашестве Серапион; 1933—1999) — епископ РПЦ, митрополит Тульский и Белёвский.